Філь — прізвище.

 Філь Євген Васильович ( 1960) — український громадсько-політичний діяч, підприємець, меценат, у 1999–2005 — голова Всеукраїнської організації «Тризуб» ім. С. Бандери (полковник).
 Філь Олександр Олегович (1995–2014) — український військовик, солдат аеромобільно-десантного взводу аеромобільно-десантної роти аеромобільного-десантного батальйону військової частини А0284 Збройних сил України.
 Філь Юхим Павлович (1885–1938) — український літературознавець, етнолог. Учений секретар Кам'янець-Подільського наукового при АН товариства (1926–1929).

Українські прізвища